Николай Петрович Гусев:
 Гусев, Николай Петрович (1946—2013) — советский и российский военачальник, командир 30-го гвардейского армейского корпуса, генерал-лейтенант.
 Гусев, Николай Петрович (род. 1956) — советский спортсмен, чемпион мира и Европы по спортивной акробатике.